Geografie
 Rio (Florida), een plaats (census-designated place) in de Amerikaanse staat Florida
 Rio (Illinois), een plaats (village) in de Amerikaanse staat Illinois
 Rio (Wisconsin), een plaats (village) in de Amerikaanse staat Wisconsin
 Rio (Griekenland), een stad in Griekenland
 Rio de Janeiro (stad), een stad in Brazilië
 Rio de Janeiro (staat), een staat in Brazilië
 Rio (Amatrice), een onderdeel van de Italiaanse gemeente Amatrice

Muziek
 Rio (Dizzy Man's Band), een single uit 1977 van de Nederlandse band Dizzy Man's Band
 Rio (Michael Nesmith), een single uit 1977 van de Amerikaanse zanger Michael Nesmith
 Rio (Lee Ritenour), een album uit 1979 van de Amerikaanse jazzgitarist Lee Ritenour
 Rio (Maywood), een single uit 1981 van het Nederlandse zangduo Maywood
 Rio (Netsky)
 Rio (album van Duran Duran), een album uit 1982 van de Britse band Duran Duran
 Rio (single van Duran Duran), een single uit 1982 van bovenstaand album
 Rio (Keith Jarrett), een album uit 2011 van de Amerikaanse pianist Keith Jarrett
 R.I.O., een Duits danceproject
 Rock in Opposition, een muziekgenre
 Ryan Babel, een Nederlandse voetballer die rapt onder de naam Rio

Film/Televisie
 Rio (1939), een Amerikaanse film van John Brahm met onder anderen Basil Rathbone
 Rio (2011), een Amerikaanse computergeanimeerde film van Carlos Saldanha
 Rio (The Bridge), een aflevering van de Amerikaanse televisieserie The Bridge

Anders
 Kia Rio, een auto uit de compacte klasse van het Zuid-Koreaanse automerk Kia
 Rio (bedrijf), een tingieterij
 Rio (computerspel), een computerspel
 Regionaal Indicatie Orgaan, organen die in 2005 zijn opgegaan in het CIZ

Zie ook 
 Del Rio (doorverwijspagina)